Gare Centrale (frz. für Zentralbahnhof) ist eine Bezeichnung für folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Bruxelles-Central/Brussel-Centraal
 Montreal Gare Centrale
 Bahnhof Mulhouse-Ville, französisch auch Gare Centrale à Mulhouse
 Gare Centrale de Ngaoundéré, Kamerun
 Gare de Saint-Brieuc-Centrale, Frankreich
 Bahnhof Strasbourg-Ville, französisch auch Gare Centrale à Strasbourg
 Zürich Hauptbahnhof, französisch Zurich Gare Centrale

Siehe auch:
 Centralbahnhof